Radlin ist Name folgender Orte in Polen und Tschechien:

Radlin, Stadt in der Woiwodschaft Schlesien
Radlin (Wodzisław Śląski),  Stadtbezirk von Wodzisław Śląski
Radlin (Jarocin), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Jarocin
Radlin (Górno), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Górno
Radlin (Chodel), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Chodel
Radlín (Radlin), Ortsteil von Heřmanův Městec, Okres Chrudim